

Ananda Sunya 
Ananda Sunya nasce a Medan (isola di Sumatra), l'11 aprile del 1940, figlio di un facoltoso intellettuale di lingua minangkabau parente di Chairil Anwar e dalla figlia di un commerciante ebreo.

In seguito al crollo finanziario subito da suo padre, e al suo suicidio, si trasferisce con la madre negli Stati Uniti. Svolge vari lavori, finché non entra nella scuola di illustrazione di Jerry Robinson. Comincia così un'attività come illustratore e fumettista, con collaborazioni a Vogue e a Amazing Adventures. Parallelamente frequenta la galleria d'arte di Julien Levy.

Per vari anni lavora come scenografo a Hollywood. Una lunga crisi lo allontana dalle attività artistiche. Diventa prima studente e poi collaboratore di Timothy Leary. Si allontana dall'America a causa dei gravi problemi di dipendenza dalla droga e dell'alcool che lo portano quasi alla morte, e per lunghi anni si dedica solo alla ricerca nel campo spirituale. Torna in America alla fine degli anni settanta per dedicarsi alla pittura e all'illustrazione artistica.

Produzione artistica 
Ananda Sunya illustra testi immaginari, cicli pittorici, storie senza parole sfruttando i mezzi di riproduzione seriale. Virtualmente ricollega il lavoro del pittore di icone e del pittore rinascimentale con quello del moderno fumettista e illustratore per periodici.

Curiosità 
 
 Ananda Sunya si presenta al suo pubblico solo con il suo nome di iniziato al Kriyā Yoga, e mantiene il riserbo sul suo nome anagrafico.
 I suoi collezionisti possono acquistare solo stampe serigrafate o, da pochi anni, digitali dei suoi lavori.
 Ananda Sunya considera solo la stampa come lavoro finito. Gli originali vengono perduti.
Secondo una leggenda metropolitana Ananda Sunya non esiste ed è un'invenzione letteraria di Pier Paolo Di Mino.

Mostre 
 1983. “In the town Nirvana”, Mc Sorley's (NYC)
 1987. “Mondo”, Project One Gallery, San Francisco.
 1993. “The Others”, 111 Minna Gallery, San Francisco.
 1997. “Cioran and other saints”, Complexul, Sibiu.
 1999. “The Others and me”, Complexul, Sibiu.
 1999. “The Others and me”, Mc Sorley's (NYC)
 2000 antologica, Mc Sorley's (NYC)
 2001 antologica, Complexul, Sibiu.
 2004 “Doom”, Cielo (NYC)
 2012 “Doom and me”, University of Toronto, Toronto.

Bibliografia 
 1980. “Visiorama”, RSF, NYC (trd. It.“Visiorama", La Scimmia Edizioni, 2004])
 1989. “In the town Nirvana” Visiorama book, NYC
 1990 “Mondo”, Visiorama book, NYC
 1994 “The others”, Visiorama book, NYC
 1996 “Our Footprints”, Visiorama book, NYC, con Moses Sabatini
 1999 “Cioran”, Visiorama book, NYC
 2005 “Doom”, Visiorama book, NYC
 2012 “Grangarabagna”, Visiorama book, NYC